Pertinax (adjectif latin signifiant opiniâtre) peut faire référence à :
Pertinax (126-193), empereur romain de  janvier à  ;
  ( -187), patriarche de Constantinople de 169 à 187 ; 
 Pertinax, nom de plume d'André Géraud (1882-1974), écrivain et journaliste français spécialiste des relations internationales ;  
Pertinax, nom commercial d'un , un matériau en résine synthétique utilisé comme isolant électrique dans la construction.

Références